Октябрьский тоннель — Транспортная развязка на пересечении Садового кольца с улицей Большая Якиманка и Ленинским проспектом.

Количество тоннелей — 2. Длина тоннелей — 506 м.

18 июня 2015 года закончилась реконструкция тоннеля.

Примечания 

Тоннели Москвы
Тоннели, построенные в 1961 году